Zara se poate referi la:
 orașul Zadar din Croația
 districtul Zara din Turcia
 firma Zara (magazine de îmbrăcăminte)